Ruta del Sol puede referirse a los siguientes lugares:
 Ruta del Sol; corredor turístico de Ecuador.
 Ruta del Sol; corredor carretero de Colombia.
 Ruta del Sol; ruta de ciclismo en España.
 Barrio Ruta Sol; localidad de Argentina.
 La ruta del sol; película ecuatoriano-estadounidense de 2015.